Triple Corona generalmente se refiere a los tres campeonatos más importantes de algún deporte. Las más conocidas son las siguientes:
 Triple Corona de polo, los torneos abiertos de la temporada de alto hándicap de Argentina.
 Triple Corona de béisbol, bateadores o lanzadores que en una temporada completa lideren tres categorías específicas.
 Triple Corona de ciclismo, ganadores en un mismo año de dos Grandes Vueltas y Campeonato del Mundo de ruta, o de las tres Grandes Vueltas (ya sea en un año o a lo largo de la carrera profesional).
 Triple Corona de hípica, ganadores de las tres competencias más importantes en distintos países.
 Triple Corona de rugby, trofeo oficioso concedido por los periodistas británicos que se otorga al equipo de rugby de las islas británicas que se impone a los otros tres en el Torneo de las Seis Naciones.
 Triple Corona de fútbol, conocida también como triplete o trébol, consistente en ganar tres títulos en la misma temporada, siendo la más prestigiosa la que engloba la Liga y Copa domésticas y la máxima competición continental.
 Triple Corona de snooker, trofeo no oficial por el que se conoce ganar los tres torneos más importantes del snooker: el Campeonato del Reino Unido, el Masters y el Campeonato del Mundo.
 Triple Corona de natación, consistente en completar los siguientes tres maratones de nado de aguas abiertas: el Canal de la Mancha, ubicado entre Francia e Inglaterra; el Canal de Catalina, ubicado entre California y la Isla de Catalina; y el maratón de Manhattan (Manhattan Island Marathon Swim), en el cual hay que circunnavegar la isla de Manhattan.
 Triple Corona del Automovilismo, logro automovilismo no oficial, a menudo considerado aquel piloto que haya logrado tres de las carreras automovilísticas más prestigiosas del mundo, aunque, no siempre las más importantes en el automovilismo o motociclismo: el Gran Premio de Mónaco; las 24 Horas de Le Mans; las 500 Millas de Indianápolis; (a veces, se ha incluido también como suma de dicha tripleta —aunque suele considerarse como cuádruple— el ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1).
 Triple Crown Championship de lucha libre profesional, consistente en ganar el campeonato máximo, el de parejas y uno secundario de una empresa.

Además, puede hacer referencia a:
 Triple Corona (acreditación escuelas de negocios), en la educación superior, consistente en obtener las tres acreditaciones internacionales más importantes: AACSB, AMBA y EQUIS.